Il World Seniors Championship 2021 è stato il primo evento del World Seniors Tour della stagione 2021-2022 di snooker, e la 12ª edizione di questo torneo, che si è disputato dal 6 al 9 maggio 2021, presso il Crucible Theatre di Sheffield, in Inghilterra.

Il campione in carica era Jimmy White, il quale è stato sconfitto in finale da David Lilley.

Il torneo è stato vinto da David Lilley, il quale ha battuto in finale Jimmy White per 5-3. L'inglese si è aggiudicato così il suo primo World Seniors Championship e il suo primo evento del World Seniors Tour.

Partecipanti 

Nota bene: nella sezione "precedenti partecipazioni", le date in grassetto indicano che il giocatore ha vinto quella edizione del torneo.

Fase a eliminazione diretta

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 4 century breaks.

Note

Voci correlate 
 World Seniors Championship

2021
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2021